Галузино — топоним в России.

Населённые пункты 
 Галузино — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Галузино — деревня в Пустошкинском районе Псковской области. (Пригородная волость)
 Галузино — деревня в Себежском районе Псковской области.

Озеро 
 Галузино — озеро в Пустошкинском районе Псковской области.

См. также 
 Голузино